Pardisla bezeichnet verschiedene Orte im Kanton Graubünden, Schweiz
 die Ortschaft Pardisla mit der Bahnstation Seewis-Pardisla in der Gemeinde Seewis im Prättigau
 den Ortsteil Pardisla (Paspels) der Gemeinde Paspels im Domleschg